

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Agata a Budrio
 Chiesa di Sant'Agata a Ferrara (chiesa scomparsa)
 Chiesa di Sant'Agata a Imola
 Chiesa di Sant'Agata a Rivergaro

Lazio 
 Chiesa di Sant'Agata a Prossedi
 Chiesa di Sant'Agata in Trastevere a Roma

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Agata a Basiglio
 Chiesa di Sant'Agata a Brescia
 Chiesa di Sant'Agata a Martinengo
Chiesa di Sant'Agata a Ornago
 Chiesa di Sant'Agata a San Martino del Lago
 Chiesa di Sant'Agata a Tremenico
 Chiesa di Sant'Agata a Trescore Cremasco

Liguria 
 Chiesa di Sant'Agata a Genova

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Agata a Guardabosone

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Agata a Quartu Sant'Elena

Sicilia 
 Basilica cattedrale metropolitana di Sant'Agata a Catania
 Chiesa di Sant'Agata la Vetere a Catania
 Chiesa della Badia di Sant'Agata a Catania
 Chiesa di Sant'Agata a Castroreale
 Chiesa di Sant'Agata al Borgo a Catania
 Chiesa di Sant'Agata al Carcere a Catania
 Chiesa di Sant'Agata al Rotolo – a Catania
 Chiesa di Sant'Agata alla Fornace a Catania
 Chiesa di Sant'Agata alle Sciare a Catania
 Chiesa di Sant'Agata al Conservatorio delle Verginelle a Catania
 Chiesa di Sant'Agata alla Guilla a Palermo
 Chiesa di Sant'Agata dei Careri a Palermo
 Chiesa di Sant'Agata delle Mura a Palermo
 Chiesa di Sant'Agata la Pedata a Palermo
 Chiesa di Sant'Agata a Messina
 Chiesa di Sant'Agata al Monte della Caperrina a Messina
 Chiesa di Sant'Agata a Taormina

Toscana 
 Chiesa di Sant'Agata a Firenze
 Chiesa di Sant'Agata a Montemignaio
 Chiesa di Sant'Agata a Radicofani

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Agata a Besenello
 Chiesa di Sant'Agata a Commezzadura
 Chiesa di Sant'Agata a Corniano, localitè di Mori
 Chiesa di Sant'Agata a Povo, frazione di Trento
 Chiesa di Sant'Agata a San Michele all'Adige
 Chiesa di Sant'Agata a Sfruz
 Chiesa di Sant'Agata a Tomaselli, frazione di Castel Ivano

Veneto 
 Chiesa di Sant'Agata a Lendinara
 Chiesa di Sant'Agata a Tezze, frazione di Arzignano
 Chiesa di Sant'Agata a Vellai

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Agata a Lugano (quartiere Cadro)
 Chiesa di Sant'Agata a Mugena, frazione di Alto Malcantone
 Chiesa di Sant'Agata a Tremona, frazione di Mendrisio

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Agata Vergine e Martire